El término Erebus puede referirse a:

 Monte Erebus. Volcán activo de la Antártida situado en la costa oriental de Isla de Ross. Su elevación es de 3.794 m sobre el nivel del mar.
 HMS Erebus , varios buques homónimos;
HMS Erebus. Buque que junto al HMS Terror formó parte de la larga campaña de James Clark Ross en la Antártida, entre 1839 y 1843, y posteriormente en la fallida y trágica expedición que Sir John Franklin realizó para encontrar el Paso del Noroeste en 1845.
 Erebus agarista: la mariposa de la muerte (Ascalapha odorata).